Мартыновка () — село в Жмеринском районе Винницкой области Украины.

История 
Являлась селением Подольской губернии Российской империи.

Население по переписи 2001 года составляло 737 человек.

Экономика 
Здесь находится спиртовой завод (4 декабря 2020 года он был продан на аукционе компании "Укркермаресурс").

Адрес местного совета 
23133, Винницкая область, Жмеринский р-н, с. Беликовцы

Примечания

Ссылки 
 Мартыновка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Жмеринского района